Daniele Martinetti – calciatore italiano
 Francesco Martinetti – antiquario, numismatico, restauratore e mercante d'arte italiano
 León Martinetti – cestista argentino
Maria Martinetti – pittrice italiana
 Nella Martinetti – cantante, musicista, attrice e conduttrice televisiva svizzera
 Piero Martinetti – filosofo italiano

Pagine correlate 

Martinotti
Martinetto